Denison ist der Name mehrerer

Orte
in den Vereinigten Staaten:
 Denison (Iowa), im  Crawford County
 Denison (Kansas), im Jackson County
 Denison (Pennsylvania)
 Denison (Texas), im Grayson County
 Denison (Washington)
 Denison Corner (New York)
 Denison Township (Illinois)
 Denison Township (Iowa)

in Kanada:
 Denison (Ontario)

Personen:
 Andrew B. Denison (* 1962), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Publizist
 Anthony John Denison (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Denison (1818–1867), US-amerikanischer Politiker
 Dudley Chase Denison (1819–1905), US-amerikanischer Politiker
 Edward Denison (Bischof) (1837–1854), anglikanischer Bischof von Salisbury
 Edward E. Denison (1873–1953), US-amerikanischer Politiker
 George Denison (1790–1831), US-amerikanischer Politiker
 George Anthony Denison (1805–1896), anglikanischer Theologe
 John Denison, 1. Viscount Ossington (1800–1873), britischer Politiker (Liberal Party), Sprecher des House of Commons
 Leslie Denison (1905–1992), britischer Schauspieler.
 Michael Denison (1915–1998), britischer Schauspieler
 Ruth Denison (* 1922), deutsch-amerikanische Lehrerin des Buddhismus
 William Thomas Denison (1804–1871), britischer Gouverneur

Sonstiges:
 Denison Island, Insel im Windmill-Archipel vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Denison University, eine Universität in Granville, Ohio (USA)
 Kap Denison, Kap an der Küste des Georg-V.-Lands, Antarktika
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Yale Motor Company

im NRHP gelistete Objekte:
 Denison Carnegie Library, in Denison, Iowa, ID-Nr. 83004723
 Denison Commercial Historic District, in Denison, Texas, ID-Nr. 83003772